Арнгейм ().

 Арнгейм — устаревшее именование города Арнем (Нидерланды), административного центра провинции Гелдерланд.

Фамилия
 Арнгейм, Карл Карлович (1840—1888) — российский педагог.
 Арнгейм, Фёдор Карлович (1845—1893) — действительный статский советник, доктор медицины.